Сезон 2019 года стал для ЦСКА восьмым в истории клуба и первым чемпионским.

Соревнования

Чемпионат России

Кубок России

Основной состав 

В свои ворота забила Надежда Колтакова («Рязань-ВДВ»).

Молодёжная команда

Чемпионат Московской области 
В чемпионате Московской области (отборочный этап Первенства России среди женских команд Второй лиги, зона "Московская область") молодёжная команда ЦСКА выступала под названием «СКА-СШОР по ИВС Московской области» и представляла город Красноармейск.
Турнирная таблица

Финал второй лиги 
Финал второй лиги

Турнирная таблица. Группа А

 матч за 5 место
 «СКА-СШОР по ИВС»—«Юнона» (Ростов-на-Дону)

Молодёжный состав 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Примечания 

2019 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин
Футбол в России в 2019 году